Reinier I van Henegouwen (-915), graaf van Henegouwen (875-888, 908-915) en markgraaf van Neder-Lotharingen (910-915)
 Reinier van Monferrato (ca. 1075-ca. 1136), markgraf van Monferrato (1100-ca. 1136)
 Reinier I van Monaco (1267-1314), eerste heer van Monaco (1297-1301)